Daniel Goldberg peut désigner :
 Daniel Goldberg (1965), homme politique français ;
 Daniel Goldberg, producteur de cinéma canadien.